Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 december 2005.

Vrouwen 12